

Шабаліни — присілок, Біртяєвське сільське поселення, Котельніцький район, Кіровська область
 Шабаліни — присілок, Котельніцьке сільське поселення, Кготельніцький район, Кіровська область

Див. також 
 Шабалінське
 Шабалінці